Хи́нтерзе́ер, или Хи́нтерзе́р () — немецкоязычная фамилия. Носители:

 Хинтерзер, Гвидо (род. 1964) — австрийский спортсмен-горнолыжник
 Хинтерзеер, Лукас (род. 1991) — австрийский футболист
 Хинтерзеер, Ханси (род. 1954) — австрийский певец, спортсмен-горнолыжник
 Хинтерзер, Эрнст (род. 1932) — австрийский спортсмен-горнолыжник